Csehország
 Hradec, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Hradec, település a Dél-plzeňi járásban
 Hradec nad Moravicí, település az Opavai járásban
 Hradec nad Svitavou, település a Svitavyi járásban
 Hradec, Hradec-Nová Ves településrésze a Jeseníki járásban
 Hradec, Krty-Hradec településrésze a Strakonicei járásban
 Hradec, Mnichovo Hradiště településrésze a Mladá Boleslav-i járásban
 Hradec, Nová Hradečná településrésze az Olomouci járásban
 Hradec, Rokle településrésze a Chomutovi járásban
 Hradec, Stříbrná Skalice településrésze a Kolíni járásban
 Lengyelország
 Hradec, település a Sziléziai vajdaságban
 Szlovákia
 Hradec, Privigye településrésze a Trencséni kerület Privigyei járásában